Het ATP-toernooi van Nice 1995 (met de officiële naam Philips Open) werd gespeeld van 17 tot en met 23 april 1995. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Nice Lawn Tennis Club in Franse stad Nice.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nice
Nice